Dongxiang kan avse:

 Dongxiang – sydostmongoliskt språk, talas främst i Gansu-provinsen
 Dongxiang, Fuzhou – härad i Jiangxi-provinsen
 Dongxiang, Linxia – autonomt härad i Gansu-provinsen
 Dongxiang (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,59, long 119,88) – sockenhuvudort
 Dongxiang Dao – ö i Fujian-provinsen
 Dongxiang Shuiku – vattenreservoar i Jiangxi-provinsen